Николай Измайлович Дмитриев (9 апреля 1886, с. Ульяновка, Харьковская губерния — 8 ноября 1957, Харьков) — украинский и советский учёный, физико-, геоморфолог, палеогеограф, , доктор географических наук (с 1938), профессор (с 1922).

Биография 
Гимназическое обучение  начал в Харькове, а закончил – в  Ахтырке. В 1912 г. окончил естественное отделение физико-математического факультета Харьковского университета.  Осуществил несколько кругосветных путешествий (1909, 1913-14)  .

После учительствовал, преподавал географию в гимназии, а с 1916 г. — на кафедре географии университета. Длительное время (более 40 лет) работал в Харьковском университете.

В 1920 сдал магистерский экзамен и был утвержден советом Харьковского государственного университета (ХГУ) приват-доцентом, а в 1922 получил звание профессора.

В 1928—1934 руководил сектором физической географии Украинского научно-исследовательского института географии и картографии. С 1930 по 1941 работал в Научно-исследовательском институте геологии при ХГУ, а в 1943—1948 возглавлял сектор геоморфологии этого же института.

В 1943—1957 одновременно с заведованием кафедрой региональной физической географии Харьковского университета вел исследования в украинской Научно-исследовательском институте географии и картографии.

Дмитриев признанный специалист по географии рельефа Украина, геоморфологического районирования, географии антропогена, лёссовых отложений. Учёный обобщил геоморфологической строение территории Украины.

Автор 52 опубликованных научных работ. Среди них:
 «К следам ледникового периода в Харьковской губернии», (1915)
 «Межа розповсюдження наметків Дніпровського язика Скандинаво-уської льодовикової поволоки», (1928)
 «Географическое положение и орография Украины», (1928)
 «Геоморфологическое расчленение Украины», (1934)
 «Про тераси середнього Дніпра», (1936)
 «О количестве и возрасте террас среднего Днепра», (1937),
 «О возрасте Днепровского оледенения», (1950),
 «К палеогеографии Украинской ССР в эпоху максимального (днепровского) оледенения и в последнюю межледниковую эпоху», (1952)
 «Формы рельефа и ландшафты УССР, связанные с оледенением», (1955) и др. 
Научно-популярные статьи о кругосветных путешествиях:

 „В голубых горах Австралии”, (1915); 
 „В области гейзеров Новой Зеландии”, (1915).  

Автор первых обобщений геоморфологии территории Украины. В 1936 был опубликован его геоморфологический очерк «Рельєф УРСР», в 1938 — «Геоморфология Украинского кристаллического массива», а в 1958 — «Рельеф Харьковской области».
В своей главной работе («Рельєф УСРР» (геоморфологический очерк).) Н. И. Дмитриев выделил и описал на территории Украины 14 геоморфологических районов.
Умер Н. И. Дмитриев в Харькове 8 ноября 1957 г. Похоронен Н. И. Дмитриев на 2-м Харьковском кладбище.

Семья 
Супруга ученого Елизавета Ивановна Дмитриева ( в девичестве —  Милославская)  (1885-1960), дочь ахтырского купца и мецената Милославского Ивана Николаевича. Вероника Николаевна Дмитриева (1918–1996), дочь Н.И.  и Е. И. Дмитриевых, кандидат химических наук, работала в институте «Монокристаллов». Помимо своих профессиональных достижений,  известна как краевед, автор докладов о пребывании Фритьофа  Нансена в Харькове, об учителе ее отца , ботанике А.Н. Краснове  .

Литература 

 По главному маршруту второго кругосветного путешествия харьковского ученого-географа Н.И. Дмитриева (1913–1914 гг.) [Текст] / В. М. Московкин, А. Ю. Шостенко, М. В. Московкина, БелГУ // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. Геологія. Географія. Екологія. - 2002. - № 563. - С. 243-253. - Библиогр. в конце ст. - Электронный аналог: режим доступа: http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/421.

Примечания

Ссылки 
 Микола ІзмаЇлович Дмитрієв (1886—1957)

Преподаватели Харьковского университета
Палеогеографы Украины
Похороненные на 2-м городском кладбище Харькова